Amesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Amesville (Connecticut), im Litchfield County
 Amesville (Ohio), im Athens County
 Amesville (Pennsylvania), im Clearfield County